Асиломар ( от  — убежище у моря) — конференц-центр, пляж, заповедник и поселение. Построен для Христианской ассоциации молодых женщин (YWCA, не путать с YMCA). Расположен к востоку от Мосс-Бич на западной оконечности полуострова Монтерей в Тихоокеанской роще, штат Калифорния. В 1913—1929 годах архитектор Джулия Морган спроектировала и построила 16 зданий на территории, 11 из которых сохранились до наших дней. В 1956 году он стал частью Государственного отдела пляжей и парков Департамента природных ресурсов Калифорнии, а Пляж Мосс был переименован в Государственный пляж Асиломар. Это родина народа Рамсон Олоне.

История 
До 1911 года ежегодная конференция YWCA Тихоокеанского побережья проводилась в отеле Капитола в Калифорнии. Из-за нехватки места комитет YWCA убедил Тихоокеанскую компанию по улучшению Тихоокеанской рощи в Калифорнии договориться о выделении места для лагеря YWCA. В начале 1913 года началось проектирование и строительство. Общий зал и жилые помещения на 300 девушек открылись в 1928 году.

Победителем в конкурсе архитектурных проектов стала Хелен Солсбери, студентка из Стэнфорда, она предложила слитное название из двух испанских слов:  (убежище) и  (море).

Асиломар был объявлен Национальным историческим памятником в 1987 году за его роль в женском отдыхе, развитии YWCA и курортной природе соседнего Монтерея, Калифорния .

Современный Асиломар 
Официальное название территории — «Пляж штата Асиломар и конференц-залы», оно принадлежит паркам штата Калифорния. В настоящее время он используется в основном как конференц-центр, но также открыт для индивидуальных гостей и часто используется для семейных встреч и других общественных мероприятий.

С 1956 по 1994 год несколько некоммерческих корпораций управляли площадками для конференций в сотрудничестве с парками штата Калифорния. Компания Delaware North Companies Parks and Resorts управляла парком с 1997 по 2007 год на основании концессионного соглашения. Арамарк выиграл новый 20-летний контракт на эксплуатацию в январе 2009 года и начал работать там в сентябре того же года.

Чтобы сохранить деревенскую атмосферу курорта, в номерах нет телефонов или телевизоров, но недавно провели Wi-Fi.

Конференции 
Основные международные конференции прошедшие в Асиломаре:
 1972 — Конференция по экспериментальному ЯМР.
 1975 — конференция по рекомбинантной ДНК.
 1994 — критическая оценка методов прогнозирования структуры белка.
 2010 — Международная конференция Asilomar по климатическим технологиям.
 2014 — Международная комиссия по истории геологических наук, 39 симпозиум.
 2017 — Конференция «Будущее жизни».

В культуре 
Фильм Уэйна Дайера «Сдвиг» (2009) был снят на государственном пляже Асиломар и на территории конференции Асиломар.

Примечания

Ссылки 
 visitasilomar.com — Официальный сайт.

Населённые пункты округа Монтерей
Пляжи США